Stückrath ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Stückrath (1902–1974), deutscher Pädagoge und Psychologe
 Konrad Stückrath (1884–1952), deutscher Politiker
 Lutz Stückrath (1938–2020), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Autor
 Otto Stückrath (1885–1968), deutscher Lehrer und Volkskundler